Долина Ленггонг () — район полуостровной Малайзии (штат Перак), включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 2012 года). На территории долины Ленггонг сосредоточен ряд археологических объектов, находки на которых — самые старые из связанных с человеческой деятельностью за пределами Африки — представляют период в более чем 1,8 млн лет, включающий палеолит, неолит, бронзовый и железный век.

География 

Долина Ленггонг расположена в северо-западной части малайзийского штата Перак. Площадь долины составляет около . Долина, образовавшаяся 1,83 млн лет назад в результате падения метеорита, изменившего течение реки Перак, в основном покрыта джунглями. В долине располагается небольшой город Ленггонг, а юго-восточнее города — деревня Кота-Тампан, где размещён Археологический музей Ленггонга. Долину Ленггонг соединяет со столицей Малайзии Куала-Лумпуром автобусное сообщение, в середине 2010-х годов ежедневно совершались два регулярных рейса.

Культурное значение 

В долине Ленггонг выделяются четыре блока археологических объектов. Вдоль реки Перак расположены пещеры и карьеры с остатками древних каменных орудий. На территории археологического объекта Букит-Бунух, наиболее древнего из сохранившихся, обнаружены древнейшие каменные рубила за пределами Африки. Датировка этих орудий позволила отодвинуть далеко в прошлое предполагаемое время выхода гоминин из Африки.

Многочисленные каменные орудия разных видов обнаружены на территории объекта Кота-Тампан, покинутого около 70 тысяч лет назад, предположительно, после экологической катастрофы, вызванной извержением вулкана Тоба. Другие россыпи каменных орудий и отходов их производства найдены на берегах котловины древнего озера и старого речного русла в Букит-Яве (200—100 тысяч лет назад), Букит-Бунухе (40 тысяч лет назад) и Гуа-Харимау (1000 лет назад). Многочисленность находок указывает на существование в регионе в эти периоды достаточно большого  сообщества.

Большую ценность представляют также ритуальные захоронения, самое известное из которых — так называемого Перакского человека — найдено в пещере Гуа-Гунунг-Рунтух. Перакский человек, возраст костей которого с помощью радиоуглеродного анализа оценен в 10 120 лет, относился к веддо-австралоидной расе. Это наиболее древний известный полный скелет в Юго-Восточной Азии, а также единственный известный с диагностированной генетической деформацией — укороченной средней пальцевой фалангой (брахимезофалангия типа A2). Тело захоронено в позе эмбриона, вместе с ним в захоронении обнаружена коллекция предметов, позволившая предположить, что при жизни покойный был шаманом. Другие ритуальные захоронения найдены в 3 из 20 пещер в массивном карстовом выходе Букит-Кепала-Каях. Анфилада из четырёх сообщающихся пещер Гуа-Каянг, Гуа-Асар, Гуа-Нгаум и Гуа-Путери, как предполагается, служила людям палеолитической эпохи жильём.

Состояние объекта 

На протяжении длительного времени территория долины Ленггонг представляла собой плодородный регион, удобный для обитания первобытного человека. Археологические находки на этой территории многочисленны и хорошо сохранились благодаря малолюдности в исторический период, однако в новейшее время в долине увеличивается число сельскохозяйственных плантаций, что ставит археологические памятники под угрозу.

В 2012 году ЮНЕСКО присвоила долине Ленггонг статус объекта Всемирного наследия. Охрану основных археологических объектов в долине Ленггонг призван обеспечивать ряд национальных законов Малайзии, принятых в период с 1965 по 2005 год, регулирующих порядок хозяйственных работ на таких территориях. Государство не развивает туристическую индустрию в этом районе, а отсутствие реального ухода и усилий по консервации объектов, а также периодический вандализм в форме граффити ведут к их постепенному разрушению, в связи с чем долина Ленггонг может быть лишена статуса объекта Всемирного наследия.

Примечания

Ссылки 
 

Всемирное наследие в Малайзии
Археологические объекты в Малайзии
Доисторическая Азия
Пещеры — археологические памятники
Перак